Facetti ist der Familienname folgender Personen:

Carlo Facetti (* 1935), italienischer Autorennfahrer
Germano Facetti (1926–2006), italienischer Grafiker